Luka Vidmar, slovenski hokejist, * 17. maj 1986, Ljubljana.

Vidmar je začel kariero pri ljubljanskih klubih HK Tivoli, HDD ZM Olimpija, HD HS Olimpija, v sezonah 2005/06 in 2006/07 je igral za klub Chicago Steel v ligi USHL, med sezonama 2007/08 in 2010/11 pa v študentski ligi NCAA za University of Alaska-Anchorage. Od sezone 2011/12 je igral v ligi ECHL za klube Las Vegas Wranglers, Colorado Eagles in South Carolina Stingrays, v sezoni 2013/14 tudi za Rochester Americans v ligi AHL, pred sezono 2014/15 pa prestopil v češki klub BK Mladá Boleslav.

Slovensko reprezentanco je zastopal na dveh Svetovnih prvenstvih U18 in dveh mladinskih svetovnih prvenstvih, za člansko reprezentanco pa je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2010 D1 v Hali Tivoli, kjer je pomagal reprezentanci do vrnitve v elitni skupino svetovnega hokeja, toda zaradi izpahnjenega ramena na tekmi z britansko reprezentanco je predčasno končal s Svetovnim prvenstvom.

Pregled kariere

|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 13
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 15
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 18
| 6
| 9
| 15
|
| 12
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 16
| 6
| 4
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
|
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 18
| 11
| 16
| 27
|
| 30
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 21
| 8
| 6
| 14
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Steel
| USHL
| 05/06
|
| 47
| 3
| 6
| 9
| -12
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Steel
| USHL
| 06/07
|
| 57
| 6
| 22
| 28
| -23
| 74
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| -2
| 14
|-
| Univ. Alaska-Anchorage
| NCAA
| 07/08
|
| 30
| 1
| 5
| 6
| -3
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Univ. Alaska-Anchorage
| NCAA
| 08/09
|
| 30
| 1
| 4
| 5
| -5
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Univ. Alaska-Anchorage
| NCAA
| 09/10
|
| 20
| 2
| 10
| 12
| -2
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Las Vegas Wranglers
| rowspan=2|ECHL
| rowspan=2|11/12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Eagles
|
| 58
| 3
| 18
| 21
| +15
| 56
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| South Carolina Stingrays
| ECHL
| 12/13
|
| 62
| 6
| 21
| 27
| +11
| 22
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| South Carolina Stingrays
| ECHL
| 13/14
|
| 57
| 2
| 12
| 14
| +5
| 28
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 13/14
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| BK Mladá Boleslav
| Češka liga
| 14/15
|
| 30
| 0
| 2
| 2
| -5
| 26
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 490
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | 148
| bgcolor="#7FFF00" | 212
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 395
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti Chicago Steel
Hokejisti Las Vegas Wranglers
Hokejisti Colorado Eagles
Hokejisti South Carolina Stingrays
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti BK Mladá Boleslav
Ljubljanski športniki
Vidmar, Luka
Vidmar, Luka